Naumburger Fürstentag steht für folgende Versammlungen protestantischer Fürsten in Naumburg (Saale):

 Naumburger Fürstentag 1561, siehe Confessio Augustana #Reichsrechtliche Anerkennung der „Augsburgischen Konfessionsverwandten“
 Naumburger Fürstentag (1614)